Первый дивизион 1923/1924 — 24-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 сентября 1923 года и закончился 11 мая 1924 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1923/1924
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1923 году
Спорт в Бельгии в 1924 году